

Cinema 
 Reality Check  – film del 2002 diretto da Rafal Zielinski

Musica 
 Reality Check  – album dei Tribal Tech del 1995
 Reality Check  – singolo dei Binary Star del 2000, dall'album Masters of the Universe
 Reality Check  – album degli LMS del 2000
 Reality Check  – album di Juvenile del 2006
 Reality Check  – singolo dei Visions del 2012

Televisione 
 Reality Check  – serie televisiva statunitense
 Controllo della realtà (Reality Check) – episodio della seconda stagione di Mutant X

Altro 
 Reality Check – finisher di Mike Mizanin